L'édition 2012 de l'Ethias Trophy, tournoi du circuit Challenger, s'est déroulée du 1 au .

Faits marquants 
L'Ethias Trophy en est à sa . Il réunit 15 joueurs du top 100 mondial, ce qui assure un des tableaux les plus relevés de l'année. David Goffin en est la première tête de série. Il arrive juste après avoir remporté son deuxième titre Challenger à Orléans face à Ruben Bemelmans, ce qui le place pour la première fois dans le top 50.

Les 4 invitations sont attribuées à 4 joueurs belges : Maxime Authom (ATP 188), Yannick Mertens (ATP 205), Arthur De Greef (ATP 329) et Yannik Reuter (ATP 383).

Le vainqueur de l'édition précédente, Andreas Seppi, ne défend pas son titre.

L'épreuve en simple est remportée par le qualifié français Kenny de Schepper. Il élimine son compatriote Michaël Llodra en trois sets.

En double, c'est la paire polonaise composée de Tomasz Bednarek et Jerzy Janowicz qui s'impose.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau complet

Résultats en double

Têtes de série

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ethias Trophy
 ATP Challenger Tour

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 

2012
Ethias
Sport en Belgique en 2012
Tennis en octobre 2012